Чарльз Ми́ттен (; 17 января 1921, Рангун, Бирма — 2 января 2002, Стокпорт, Англия), более известный как Ча́рли Ми́ттен — английский футболист и футбольный тренер, воспитанник молодёжной академии «Манчестер Юнайтед».

Биография 
Миттен выступал за молодёжный состав «Юнайтед» с 1936 года, в январе 1938-го подписал с клубом профессиональный контракт, но из-за Второй мировой войны его дебют за первую команду состоялся лишь через восемь лет, 31 августа 1946 года, в матче против «Гримсби Таун». В этом матче Миттен отметился голом, а «Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1.

С 1942 по 1944 годы Миттен сыграл 22 матча за «Саутгемптон» в военной лиге, забив 5 голов. Также он выступал в качестве приглашённого игрока за «Астон Виллу», «Кардифф Сити», «Челси», «Транмир Роверс» и «Вулверхэмптон Уондерерс».

Миттен был талантливым вингером в команде молодого Мэтта Басби. Он помог клубу выиграть Кубок Англии 1948 года. Всего он провёл за «Юнайтед» 162 матча, в которых забил 61 гол.

В 1950 году богатый колумбийский бизнесмен предложил ему выступать в клубе «Индепендьенте Санта-Фе» в Боготе. Миттен принял это предложение, получив солидную сумму денег, а также прозвище Бандит из Боготы (The Bogotá Bandit). Через год контракт закончился, и он вернулся в Англию.

Испанский «Реал Мадрид» предложил ему контракт с высокой зарплатой, но он отказался, пожелав вернуться к жене в Англию. Правами на него всё ещё владел «Манчестер Юнайтед», и Мэтт Басби наложил на него шестимесячную дисквалификацию сразу после возвращения на родину. После этого, он продал его в «Фулхэм». Будучи игроком «Фулхэма», Миттен вызывался в сборную Лондона для участия в Кубке ярмарок.

После завершения карьеры игрока, Миттен стал футбольным тренером. Он тренировал клубы «Мансфилд Таун», «Ньюкасл Юнайтед» и «Олтрингем».

Чарли Миттен скончался в январе 2002 года, не дожив две недели до своего 81-го дня рождения.

Его племянник, Энди Миттен, был редактором журнала для болельщиков «Манчестер Юнайтед» United We Stand с конца 1980-х годов.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Некролог в газете The Guardian 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 
 Статистика выступлений за «Манчестер Юнайтед» 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Мансфилд Таун»
Игроки ФК «Фулхэм»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Мансфилд Таун»
Тренеры ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Тренеры ФК «Олтрингем»